Portogallo
 Arcozelo – freguesia del comune di Barcelos
 Arcozelo – freguesia del comune di Gouveia
 Arcozelo – freguesia del comune di Ponte de Lima
 Arcozelo – freguesia del comune di Vila Nova de Gaia
 Arcozelo – freguesia del comune di Vila Verde